Landré ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Adolphe Landré (1828–1892), Brauereibesitzer und Stadtverordneter; Sohn eines Hugenotten
 Heinz Landré (1930–1999), deutscher Politiker (CDU)
 Jean Charles Landré (1833–1892), Uhrmacher und späterer Besitzer einer Berliner Weißbierbrauerei; Sohn eines Hugenotten und Bruder von Charles Adolphe.
 Guillaume Landré (1905–1968), niederländischer Komponist
 Johann Georg Wilhelm Landré (1755–1818), deutscher Glockengießer und Ratsgießer der Hansestadt Lübeck
 Laurisa Landre (* 1985), französische Handballspielerin
 Lou Landré (* 1939), niederländischer Schauspieler
 Loïc Loval-Landré (* 1981), französischer Fußballspieler